Nicolas Flamel (c.1330/1340-1418), écrivain public, copiste et libraire-juré français.
 Pernelle Flamel (1320-1397), femme de Nicolas Flamel.

Odonyme 
 Rue Nicolas-Flamel
Patronyme français